Galina Beljajewa ist der Name folgender Personen:

* Galina Beljajewa (Ruderin), sowjetische Ruderin 
 Galina Wassiljewna Beljajewa (* 1951), kasachische Sportschützin